Кубок Митропы 1986/87 — 45-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Асколи», который в финале обыграл чехословацкий «Богемианс» со счётом 1:0. Третье место занял венгерский клуб «Вашаш».

Полуфиналы 

|}

Матч за третье место 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1986/87 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1986/87 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1987
Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году